Port lotniczy Kirundo – jeden z aeroportów Burundi. Jest to trzecie pod względem wielkości lotnisko tego kraju.

Kirundo